Bigott ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Bigott (1910–1943), deutscher Klassischer Philologe
 Gabriele Bigott (* 1944), deutsche Hörspielautorin und -regisseurin

bigott als Adjektiv steht für:
 scheinheilig, siehe Bigotterie

Siehe auch:
 Bigot
 Pigott